Sigfússon ou Sigfusson est un patronyme islandais dérivé du prénom Sigfús et notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Sæmundr Sigfússon (1056–1133), prêtre et historien islandais ;
  (1870–1969), homme politique islando-canadien ;
  (1912–1992), athlète et entrepreneur canadien, fils du précédent ;
  (1922–1997), poète et écrivain islandais ;
  (né en 1954), physicien islandais ;
 Steingrímur J. Sigfússon (né en 1955), homme politique islandais ;
  (né en 1956), maire de Reykjavik en 1994 ;

Notes et références 

de:Sigfússon
en:Sigfússon